Miloslav Příhoda ist der Name folgender Personen:

* Miloslav Příhoda (Boxer) (1923–1998), tschechischer Boxer 
 Miloslav Příhoda (Reiter) (Miloslav Příhoda junior; * 1990), tschechischer Vielseitigkeitsreiter